Яш-Нун-Айин:

 Яш-Нун-Айин I (правил 378—414) — пятнадцатый правитель древнего майяского царства Мутуль.
 Яш-Нун-Айин II (правил 768 — ок. 790) — двадцать девятый правитель древнего майяского царства Мутуль.